Voici une liste d'amas globulaires, classée en fonction de la position de l'amas (dans la Voie lactée ou le Groupe local), du catalogue astronomique, du nom, des coordonnées équatoriales (époque J2000), de la constellation, de la magnitude apparente et de leur diamètre en minutes d'arc (').

Liste

Voie lactée 
Les amas globulaire de la Voie lactée se situent dans le halo galactique. Plusieurs d'entre eux se situent dans les constellations d'Ophiuchus et du Sagittaire, toutes deux en direction du centre galactique.

Groupe local

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Amas globulaire
 Liste d'amas ouverts
 Liste d'amas stellaires
 Liste d'amas

Liens externes 
 LMC Clusters database, Université de Cambridge.
 VizieR VII/202 - Globular Clusters in the Milky Way (Harris, 1997)
 Marco Castellani . Galactic Globular Clusters Database (observatoire astronomique de Rome, Italie)

amas ouvert